Harry Potter og Dødsregalierne er en film i to dele baseret på J.K. Rowlings roman af samme navn. 

De to dele af filmen er:

 Harry Potter og Dødsregalierne - del 1 og 
 Harry Potter og Dødsregalierne - del 2

Dødsregalierne (film)